Fotbollsallsvenskan 1973 spelades 14 april–27 oktober 1973, och vanns av Åtvidabergs FF för andra säsongen i rad. Vårsäsongen spelades 14 april–4 juli medan höstsäsongen spelades 8 augusti–27 oktober 1973.

Upplägg
Allsvenskan hade inför denna säsong utökats från 12 lag, vilket serien alltid haft sedan premiärsäsongen 1924/1925, till 14 lag.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 20 mål: Jan Mattsson, Östers IF
 16 mål: Harry Svensson, Djurgårdens IF
 14 mål:  Kenneth Wessberg, Gais

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 39 729: GAIS–Örgryte IS 1–1, Nya Ullevi den 17 maj 1973
 34 584: AIK–Djurgårdens IF 0–3, Råsunda den 4 september 1973
 24 161: Djurgårdens IF–AIK 0–4, Råsunda den 7 juni 1973

Högst publiksnitt per lag 
 10 372: Gais
 9 976: Malmö FF
 9 522: AIK

Svenska mästarna 
Åtvidabergs spelare i allsvenskan 1973

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1973
1973
Fotbollssäsongen 1973